Джордж Уильям Финч-Хэттон, 10-й граф Уинчилси, 5-й граф Ноттингем () был английским политиком, известным дуэлью с тогдашним премьер-министром Артуром Уэлсли, 1-м герцогом Веллингтоном.

Ранние годы 
Хэттон, родившийся в , Нортгемптоншир, 19 мая 1791 года, был внуком  и сыном  (1747—1823) из Истуэлл-Парка, недалеко от Эшфорда, Кент, члена парламента от Рочестера в 1772-84 гг., и его жены, на которой он женился в 1785 году, леди Элизабет Мюррей, старшей дочери . Она умерла 1 июня 1825 года.

Джордж Уильям, их старший сын, получил образование в  и колледже Христа в Кембридже, где он получил степень бакалавра в 1812 году. 13 октября 1809 года он стал капитаном в Эшфордском полку кентской местной милиции, 14 декабря 1819 года начал исполнять обязанности лейтенанта Нортгемптонширского полка, а 7 сентября 1820 года был назначен заместителем лейтенанта в графстве Кент. После того, как 2 августа 1826 года умер его двоюродный брат, , Джордж Уильям унаследовал от него эти титулы.

Палата лордов 
10 октября 1828 года он председательствовал на очень большом и влиятельном собрании, состоявшемся в , штат Кент, на котором были приняты сформулированные в категоричных выражениях решения в пользу протестантизма. На своем посту в Палате лордов он яростно выступал против почти всех предлагаемых либеральных мер. Он выделялся как почти единственный английский дворянин, который был готов идентифицировать себя с ирландской партией оранжистов. Он часто яростно обличал Даниэла О’Коннелла и систему образования, проводимую в .

Иногда он участвовал в майских собраниях в , но его несдержанный язык мешал ему стать политическим лидером евангелистов. Он исключительно враждебно встретил билль об эмансипации католиков 1829 года, что в конечном итоге привело к дуэли с герцогом Веллингтоном. Лорд Уинчилси в письме секретарю Королевского колледжа Лондона писал, что герцог «под маской радения о протестантской религии воплотил в жизнь коварный замысел по ущемлению наших свобод и введению папства во всех уголках нашего государства». Герцог ответил вызовом на дуэль. Она состоялась в Баттерси-Филдс (ныне ) 21 марта 1829 года. Секундантом герцога был сэр Генри Гардиндж, а его противника — . Герцог Веллингтон выстрелил и промахнулся; он утверждал, что сделал это нарочно. Тем не менее, герцог был известен как плохой стрелок, и мнения о том, промахнулся он нарочно или нет, расходятся. Уинчилси не поднял руку по команде открыть огонь, а затем совершенно сознательно выстрелил вверх. Затем он извинился за тон своего письма. Уинчилси и Фалмут почти наверняка заранее договорились о своих действиях, поскольку письмо с извинениями уже было подготовлено.

Он очень часто произносил речи в палате лордов и решительно выступал против  и других предложений вигов. 20 декабря 1830 года он был назначен подполковником и командующим , 26 сентября 1831 года назначен заместителем лейтенанта в графстве Линкольн, а 10 июня 1834 года в Оксфорде получил степень .

Личная жизнь 
Уинчилси был женат трижды:

 Джорджиана Шарлотта, 26 июля 1814 года. Старшая дочь . Умерла в монастыре Хаверхольм 13 февраля 1835 года. Дети
  (1815—1887)
 Леди Кэролайн Финч-Хэттон (прим. 1817—1888)
 Эмили Джорджиана, 15 февраля 1837 года. Вторая дочь сэра , кавалера Ордена Бани. Умерла в монастыре Хаверхольм 10 июля 1848 года.
 Фанни Маргаретта, 17 октября 1849 года. Старшая дочь . Умерла 26 апреля 1909 года. Дети:
 Леди Эвелин Джорджиана Финч-Хэттон (?-1932)
  (1851—1898)
  (1852—1927)
  (1856—1904)

Он умер в , около Слифорда, Линкольншир, 8 января 1858 года.

Влияние 
Он был автором брошюры под названием «Письмо графа Уинчилси в „Таймс“, призывающее протестантов Великобритании, объединив души и сердца, обратиться к монарху с просьбой распустить парламент», 1851 год.

Примечания

Литература 
 

10
705
Дуэлянты Великобритании